Eine Enveloppe (Einhüllende) bezeichnet

 in der Mathematik eine Kurve, die eine Kurvenschar einhüllt. Das heißt, die Enveloppe berührt jede Scharkurve einmal. Siehe Einhüllende
 in der Luftfahrt den möglichen Betriebsbereich eines Flugkörpers, siehe Flugenveloppe
 in der Astronomie die Hülle (Koma) um den Gesteinskern eines Kometen
 im Festungsbau eine von zusammenhängenden oder nur durch schmale Lücken voneinander getrennten Außenwerken gebildete, zweite Umwallungslinie einer Festung
 ein alternatives Wort für Briefkuvert
 schmales, mantelähnliches Kleid getragen am Anfang des 19. Jahrhunderts